Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach 2023 (officieel de Delray Beach Open) werd gespeeld van 13 tot en met 19 februari 2023 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach